Jack Deakin ist der Name folgender Personen:

* Jack Deakin (Fußballspieler, 1873) (John Deakin; 1873–??), englischer Fußballspieler
 Jack Deakin (Fußballspieler, 1912) (John William Deakin; 1912–2001), englischer Fußballspieler